Список наград и номинаций группы Girls’ Generation — данная страница-перечень наград полученных южнокорейской группой Girls’ Generation

В Корее

Cyworld Digital Music Awards 

|-
|align="center" rowspan="1"|2007
|align="center"|Into the New World
|Best Rookie Group
|
|-
|align="center" rowspan="2"|2009
|align="center" rowspan="2"|Gee
|Song of the Month — January
|
|-	
|Bonsang Award
|
|}

Golden Disk Awards 

|-	
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2007
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Girls' Generation
|Popularity Award
|
|-	
|Rookie Award
|
|-	
| style="text-align:center;" rowspan="3"|2009
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Gee
|Digital Daesang Award
|
|-	
|Digital Bonsang Award
|
|-	
| style="text-align:center;"|Girls' Generation
|Popularity Award
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="3"|2010
| style="text-align:center;"|Girls' Generation
|Popularity Award
|
|-	
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Oh! second album
|Disk Bonsang Award
|
|-	
|Disk Daesang Award
|
|-	
| style="text-align:center;" rowspan="3"|2011
| style="text-align:center;" rowspan="2"|The Boys
| Digital Bonsang Award
|
|-	
|Digital Daesang Award
|
|-
| style="text-align:center;" |Girls' Generation
|Popularity Award
|
|-	
| style="text-align:center;" rowspan="3"|2012
| style="text-align:center;" rowspan=" |Twinkle (album)
| Disk Album Award
|
|-
| style="text-align:center;" |Twinkle
|Digital Music Award
|
|-
| style="text-align:center;" |Girls Generation — TTS
|Popularity Award
|
|}

Melon Music Awards 

|-
|align="center" rowspan="8"|2009
|align="center" rowspan="6"|Girls' Generation
|2009 Top 10
|
|-	
|2009 Artist Of The Year
|
|-	
|2009 Smart Radio
|
|-	
|2009 Mobile Music
|
|-	
|2009 Star
|
|-	
|2009 MANIA
|
|-	
|align="center" rowspan="2"|Gee
|2009 Song Of The Year
|
|-	
|2009 Odyssey
|
|-	
|align="center" rowspan="11"|2010
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
|2010 Top 10
|
|-	
|2010 Artist of the Year
|
|-	
|2010 Best Dressed Singer
|
|-	
|align="center" rowspan="1"|Oh! second album
|2010 Album of the Year
|
|-	
|align="center" rowspan="3"|Oh!
|2010 Song of the Year
|
|-	
|2010 Netizen’s Popular Song
|
|-	
|2010 Music Video of the Year
|
|-
|align="center" rowspan="2"|Run Devil Run
|2010 Song of the Year
|
|-	
|2010 Netizen’s Popular Song
|
|-
|align="center" rowspan="2"|Hoot
|2010 Netizen’s Popular Song
|
|-
|2010 Hot Trend
|
|-
|align="center" rowspan="2"|2011
|align="center" rowspan="1"|Girls' Generation
| Global Artist
|
|-
|align="center" rowspan="1"|The Boys
| Netizen Popularity Battle
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="1"|2012
| style="text-align:center;" rowspan="1"|Twinkle(TTS)
| Top 10 Artist Winners
| 
|-
|}

Seoul Music Awards 

|-
|align="center" rowspan="3"|2008
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
|Best Newcomer Award
|
|-	
|High1 Music Award
|
|-	
|Popularity Award
|
|-
|align="center" rowspan="4"|2010
|align="center" rowspan="4"|Gee
|Bonsang Award
|
|-	
|Daesang Award
|
|-	
|Digital Music Award
|
|-	
|Popularity Award
|
|-
|align="center" rowspan="4"|2011
|align="center" rowspan="4"|Oh!
|Bonsang Award
|
|-	
|Daesang Award
|
|-	
|Hallyu Special Award
|
|-	
|Popularity Award
|
|-
|align="center" rowspan="5"|2012
|align="center" rowspan="5"| The Boys
|-	
|Hallyu Special Award
|
|-	
|Daesang Award
|
|-	
|Popularity Award
|
|-
|Bonsang Award
|
|-	
|- style="text-align:center;"
| rowspan="3"|2013
| rowspan="3"| Twinkle
|-
|Bonsang Award
|
|-
|Popularity Award
|
|}

Annual Korean Entertainment Arts Awards 

|-	
|align="center" rowspan="1"|2007
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
|Best New Female Group
|
|-
|align="center" rowspan="1"|2008
|Best Female Group
|
|-	
|align="center" rowspan="1"|2010
|Best Female Group
|
|}
Примечание:- Церемония The Annual Korean Entertainment Arts Awards не проводилась в 2009, поэтому в 2010 было две церемонии; В январе для призёров 2009 года, и 23 октября для призёров 2010 года.

Korean Music Awards 

|-
|align="center" rowspan="2"|2010
|align="center" rowspan="1"|Gee
|Song Of The Year
|
|-	
|align="center" rowspan="1"|Girls' Generation
|Group Musician of the Year Netizen Vote
|
|}

Mnet Asian Music Awards (MAMA) 

|-
|align="center" rowspan="7"|2007
|align="center" rowspan="5"|Girls' Generation
|Best New Female Group
|
|-
|Artist Of The Year
|
|-
| Auction Netizen Popularity Award
|
|-
| MNet.com Award
|
|-
|Artist Of The Year
|
|-
|align="center" rowspan="2"|Girls' Generation
| Mobile Popularity Award
|
|-
|Song Of The Year
|
|-
|align="center" rowspan="7"|2008
|align="center" rowspan="4"|Girls' Generation
|Best Female Group
|
|-
|Artist Of The Year
|
|-
|Auction Netizen Popularity Award
|
|-
|Auction Style Award
|
|-
|align="center" rowspan="3"|Kissing You|Song Of The Year
|
|-
|Best Dance
|
|-
|Auction Mobile Popularity Award
|
|-
|align="center" rowspan="7"|2009
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
| Best Female Group
|
|-
| Artist of the Year
|
|-
| CGV Popularity Award
|
|-
|align="center" rowspan="4"|Gee
| Mobile Popularity Award
|
|-
| Overseas Viewers' Award
|
|-
| Song of the Year
|
|-
| Best Dance
|
|-
|align="center" rowspan="3"|2010
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
| Female Group Award
|
|-
|The Shilla Duty Free Asian Wave Award
| 
|-
|Artist Of The Year
|
|-
|align="center" rowspan="7"|2011
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
|-
| Best Dance Performance — Female Group
|
|-
|Best Female Group
|
|-
|align="center" rowspan="4"|The Boys
|-
|Song Of The Year
|
|-
|Artist of the Year
|
|-
|Album Of The Year
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="4"|2012
| style="text-align:center;" rowspan="4"|Girls' Generation (TTS)
|-
|Best Female Group
|
|-
|Best Global Group (Female)
|
|-
| Artist Of The Year
| 
|-
|style="text-align:center;" rowspan="6"|2013
|style="text-align:center;" rowspan="2"|I Got a Boy
|-
|Album of the Year
|
|-
|style="text-align:center;" rowspan="2"|I Got a Boy
|-
|Song of the Year
|
|-
|style="text-align:center;" rowspan="2"|Girls' Generation
|-
|Best Female Group
|
|}
Примечание: До 2009 года, Mnet Asian Music Awards назывался Mnet Korean Music Festival.

Mnet 20's Choice Awards 

|-
|align="center" rowspan="2"|2008
|align="center" rowspan="2"|Kissing You
|Hot Sweet Music
|
|-
|Hot Online Song
|
|-
|align="center" rowspan="4"|2009
|align="center" rowspan="1"|Marine Look From
Tell Me Your Wish (Genie)
|align="center" rowspan="2"|Hot Girl Group Style
|
|-
|align="center" rowspan="1"|Hot Pants From
Tell Me Your Wish (Genie)
|
|-
|align="center" rowspan="1"|Gee
|Hot Online Song
|
|-
|align="center" rowspan="1"| Girls' Generation
|Hot Performance
|
|-
|align="center" rowspan="1"|2011
|align="center" rowspan="1"|Girls' Generation
|Hot Hallyu Star
|
|-
|align="center" rowspan="2"|2012
|align="center" rowspan="1"|Girls' Generation
|Hot Global Star
|
|-
|align="center" rowspan="1"|Girls' Generation (TTS)
|Hot Trendy Music
|
|}

Gaon Chart Awards 

|-
|align="center" rowspan="2"|2012
|align="center" | The Boys
|Album of the Year
|
|-
|align="center" | Girls' Generation
|Oricon Hallyu Singer
|
|}

KBS Music Festival 

|-	
|align="center" rowspan="1"|2009
|align="center" rowspan="1"|Gee
|align="center" rowspan="2"| Song Of The Year
|
|-
|align="center" rowspan="1"|2010
|align="center" rowspan="1"|Oh!
|
|}

Asia Song Festival 

|-
|2008
|align="center" rowspan="3"|Girls' Generation
| The Best Asian Artist Award
|
|-
|2009
| Asian Best Group
|
|-
|2011
| Asian Best Group
|
|}

Yahoo!Asian Buzz Awards 

|-	
|align="center" rowspan="1"|2009
|align="center" rowspan="2"|Girls' Generation
|align="center" rowspan="2"| Top Buzz Star:Female Singer Category
|
|-	
|align="center" rowspan="4"|2010
| 
|-	
|align="center" rowspan="1"|Run Devil Run M/V
|align="center" rowspan="3"| Top Buzz Music Video
| 
|-	
|align="center" rowspan="1"|Gee M/V
| 
|-	
|align="center" rowspan="1"|Oh! M/V
| 
|}

SBS MTV Best of the Best 

|-
| style="text-align:center;" |2011
| style="text-align:center;" |Girls' Generation
| style="text-align:center;" | Best Girl Group
| 
|-	
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2012
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Girls' Generation (TTS)
| style="text-align:center;" | Best Global
| 
|-	
| style="text-align:center;" | Artist of the Year
| 
|}

Nickelodeon Korea Kids' Choice Awards 

|-
| style="text-align:center;" |2009
| style="text-align:center;" rowspan="5"|Girls' Generation
| style="text-align:center;" rowspan="5"|Favorite Female Singer
| 
|-
| style="text-align:center;" |2010
| 
|-
| style="text-align:center;" |2011
| 
|-
| style="text-align:center;" |2012
| 
|-
| style="text-align:center;" |2013
| 
|}

В Японии

Japan Gold Disc Awards 

|-	
|align="center" rowspan="2"|2011
|align="center" rowspan="2"|Girls' Generation
|align="center" rowspan="1"| The Best 5 New Artists (Domestic)
|
|-
|align="center" rowspan="1"| New Artist of the Year (Domestic)
|
|-	
|align="center" rowspan="2"|2012
|align="center" rowspan="2"|Girls' Generation
|align="center" rowspan="1"| Album of the Year (Asia)
|
|-
|align="center" rowspan="1"| Best 3 Albums (Asia)
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2013
| style="text-align:center;"|Paparazzi
| style="text-align:center;"| Song of the Year by Download (Asia)
|
|-
| style="text-align:center;"| The 1st Japan Tour DVD
| style="text-align:center;"| Best Music Video (Asia)
|
|}

Japan Record Awards 

|-	
|align="center" rowspan="2"|2010
|align="center" rowspan="2"|Girls' Generation
|New Artist
|
|-
|Best New Artist
|
|}

Billboard Japan Music Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2010
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Girls' Generation
|Excellent Pop Artist 2010
|
|-
| style="text-align:center;"|2012
|Top Pop Artist 2012
|
|}

Space Shower Music Video Awards 

|-	
|align="center" rowspan="1"|2011
|align="center" rowspan="1"| «Genie»
|align="center" rowspan="2"| Best Pop Music Video
|
|}

MTV Video Music Awards Japan 

|-	
|align="center" rowspan="3"|2011
|align="center" rowspan="3"| «Genie»
|align="center" rowspan="1"| Best Group Video
|
|-
|align="center" rowspan="1"| Video Of The Year
|
|-
|align="center" rowspan="1"| Best Karaoke! Song
|
|-	
|align="center" rowspan="2"|2012
|align="center" rowspan="1"| «Mr. Taxi»
|align="center" rowspan="1"| Video Of The Year
|
|-
|align="center" rowspan="1"| Girls' Generation
|align="center" rowspan="1"| Album Of The Year
|
|}

За рубежом

Allkpop Awards 

|-
| style="text-align:center;" rowspan="3"|2010
| style="text-align:center;"|Girls' Generation
| style="text-align:center;"|Best Female Group
|
|-
| style="text-align:center;"|«Oh!»
| style="text-align:center;"|Song of the Year
|
|-
| style="text-align:center;"|«Hoot»
| style="text-align:center;"|Best Choreography
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2011
| style="text-align:center;"|Girls' Generation
| style="text-align:center;"|Best Female Group
|
|-
| style="text-align:center;"|«The Boys»
| style="text-align:center;"|Song of the Year
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2012
| style="text-align:center;"|«Twinkle» 
| style="text-align:center;"|Song of the Year
|
|-
| style="text-align:center;"|SONE
| style="text-align:center;"|Best Fans
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="3"|2013
| style="text-align:center;"|Girls' Generation
| style="text-align:center;"|Best Female Group
|
|-
| style="text-align:center;"|SONE
| style="text-align:center;"|Best Fans
|
|-
| style="text-align:center;"|«I Got a Boy»
| style="text-align:center;"|Song of the Year
|
|}

European So-Loved Awards 

|-
| style="text-align:center;" rowspan="5"|2013
| style="text-align:center;"|Girls' Generation
| style="text-align:center;"|Best Female Band
|
|-
| style="text-align:center;"|«I Got a Boy»
| style="text-align:center;"|Best Song
|
|-
| style="text-align:center;"|I Got a Boy
| style="text-align:center;"|Best Album
|
|-
| style="text-align:center;"|Galaxy Supernova
| style="text-align:center;"|Best Japan Release
|
|-
| style="text-align:center;"|«I Got a Boy»
| style="text-align:center;"|Best Choreography Female
|
|}

Myx Music Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2011
| style="text-align:center;"|Run Devil Run
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Favorite K-Pop Video
|
|-
| style="text-align:center;"|2012
| style="text-align:center;"|The Boys
|
|}

Soompi Gayo Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2010
| style="text-align:center;"|SNSD
| align="center"|Artist of the Year
|
|}

World Music Awards 

|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2013
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Girls' Generation
| style="text-align:center;"|World’s Best Group
|
|-
| style="text-align:center;"|World’s Best Live Act
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2014
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Girls' Generation
| style="text-align:center;"|World’s Best Group
|
|-
| style="text-align:center;"|World’s Best Live Act
|
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"|2014
| style="text-align:center;" rowspan="2"|Mr. Mr.
| style="text-align:center;"|World’s Best Album
|
|}

VEVOCertified Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2013
| style="text-align:center;"|Gee
| align="center"|100 млн просмотров
|
|}

YouTube Music Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2013
| style="text-align:center;"|I Got a Boy
| style="text-align:center;"|Video of the Year
|
|}

Различные премии

Музыкальные программы 
Перечень наград выигранных Girls' Generation на корейских музыкальных программах.
Inkigayo, M! Countdown , Music Bank и Show Champion

Music Bank

Inkigayo 

Примечание: Артист может выиграть только три раза с одним треком на Inkigayo до того, как он покинет 'Take 7'.

M! Countdown 

Примечание:Артист может выиграть награду только три раза с одним треком на M! Countdown до того, как покинет лист номинантов.

Show! Music Core

Show Champion

Mnet Music Triangle

Индивидуальные премии 
Note: Данные премии на засчитываются в колонке Перечень номинаций и побед Girls' Generation.

См. также 
 Дискография Girls’ Generation
 Фильмография Girls’ Generation
 Видеография Girls’ Generation

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120327102047/http://article.joinsmsn.com/news/article/article.asp?ctg=15&Total_ID=3998680
 http://www.newsen.com/news_view.php?uid=201012092325511002&search=title&searchstring=%BC%D2%B3%E0%BD%C3%B4%EB(
 http://www.melon.com/svc/awards/vote/winner_list.jsp

Girls’ Generation
Награды и номинации